

Anno 
 498 o 498 a.C.

Codici 
 498 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Northampton, nella contea del Northamptonshire, in Inghilterra

Matematica 
 498 – numero